Ekici ist ein türkischer Familienname mit der Bedeutung „Pflanzer, Anbauer, Sämann, Erzeuger, (Pflanzen-) Züchter“.

Namensträger 
 Hüseyin Ekici (* 1990), deutscher Schauspieler kurdischer Abstammung
 Mehmet Ekici (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Nazli Ekici (* 1976), deutsche Crosslauf-Sommerbiathletin
 Nezaket Ekici (* 1970), deutsche Performancekünstlerin 
 Sirvan Ekici (* 1973), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Turan Ekici (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Volkan Ekici (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname